Herche ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Herche (* 1953), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent für den Sprengel Görlitz der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)

Siehe auch:
 Helche (auch Herche, altnordisch Erka), Gestalt der germanischen Heldensage, Gemahlin des Königs Etzel im Nibelungenlied